Folgend die Ergebnisse des Olympischen Badmintonturniers 1996 im Herrendoppel.

Finale

Spiel um Bronze

Ergebnisse des Herrendoppels bei den Olympischen Sommerspielen 1996 im Badminton

Herrendoppel